Крюков, Никита Алексеевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Крюков, Никита Валерьевич (род. 1985) — российский лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в спринте.